Gnaiger ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Gnaiger (1916–1991), österreichische Architektin
 Erich Gnaiger (* 1952), österreichischer Zellforscher
 Lukas Gnaiger (* 1980), österreichischer Kameramann
 Peter Gnaiger (* 1969), österreichischer Journalist und Autor 
 Roland Gnaiger (* 1951), österreichischer Architekt und Hochschullehrer